Maison romane peut désigner:
 Maison romane de Brignoles
 Maison romane de Narbonne
 Maison romane de Rosheim
 Maison romane de Saint-Gilles
 Maison romane (Provins)
 Maison romane (Hyères)